Cajones är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascaltepec och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Cajones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Cajones är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Pico El Fraile,  meter över havet,  km öster om Cajones. Runt Cajones är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jesús del Monte,  km nordväst om Cajones. I omgivningarna runt Cajones växer i huvudsak blandskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temascaltepec